Турнір проводився вперше. Перемогла в ньому  Ешлі Барті, здолавши в фіналі Даяну Ястремську 6–2, 7–5.

Сіяні дві тенісисти
Перші дві починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузерки

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Adelaide International
WS
2020 в австралійському спорті